okoń – drapieżna ryba słodkowodna z rodzaju Perca (zwykle w odniesieniu do okonia pospolitego):
 okoń pospolity (Perca fluviatilis)
 okoń bałchaski (Perca schrenkii)
 okoń żółty (Perca flavescens)
 Okoń – wieś w Polsce, w województwie łódzkim, w powiecie wieruszowskim, w gminie Galewice
 „Okoń” – polski holownik zbudowany w 1921 roku (ex "Neptun")
 ORP „Okoń” – polski kuter uzbrojony (ex ORP "Nieuchwytny")

Ludzie o nazwisku Okoń 
 Eugeniusz Okoń (1881–1949) – polski duchowny katolicki, działacz polskiego ruchu ludowego, prezes Chłopskiego Stronnictwa Radykalnego (ChSR), poseł na Sejm RP
 Wincenty Okoń (1914–2011) polski pedagog
 Longin Jan Okoń (1927–2020) – polski pisarz, poeta i społecznik.
 Tadeusz Okoń (1872–1957) – polski malarz
 Alfons Kotowski ps. Okoń – (1899–1944) – polski major, powstaniec warszawski
 Zbigniew Waldemar Okoń (ur. 1945) – poeta, krytyk literacki, prozaik, eseista, animator i menadżer kultury i oświaty, nauczyciel, regionalista

Zobacz też 
 okoń nilowy
 okoń diamentowy
 okoń głębinowy